La Farga (Arbúcies), farga habilitada com a taller d'Arbúcies (la Selva) 
 La Farga (Anglès), complex fabril als afores de la vila d'Anglès (la Selva)  
 La Farga (Beget), obra a Beget, al municipi de Camprodon (Ripollès)
 La Farga (Les Planes d'Hostoles), al municipi de les Planes d'Hostoles
 La Farga (la Presta), veïnat de la comuna de Prats de Molló i la Presta, de la comarca nord-catalana del Vallespir
 La Farga (l'Hospitalet de Llobregat), edifici de l'Hospitalet de Llobregat 
 La Farga (Queralbs), entitat de població del municipi de Queralbs (el Ripollès)
 La Farga (Saldes), masia al municipi de Saldes (el Berguedà)  
 La Farga (Vallestàvia), veïnat de la comuna de Vallestàvia, a la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord
 la Farga o Torre de Sant Dionís, mas fortificat al nucli de Salt (el Gironès) 
 la Farga o la Farga de l'Olivet, metal·lúrgia a Maçanet (l'Alt Empordà)

 La Farga de Bebié, colònia tèxtil a cavall dels municipis de Montesquiu (Osona) i les Llosses (Ripollès) 

 La Farga de Moles, entitat de població del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 La Farga Group, grup empresarial que va néixer a la Barceloneta el 1808 i que fabrica i comercialitza productes de coure per als mercats elèctrics
 Bassa de la Farga, estany natural modificat lleugerament pels humans a Arbúcies (la Selva)
 Estació de la Farga de Bebié, estació de ferrocarril propietat d'adif situada a la Farga de Bebié
 Molí de la Farga, obra al municipi de Saldes (el Berguedà) 
 Pont de la Farga, pont medieval de pedra que travessa la Lentillà al veïnat de la Farga, del poble conflentí de Vallestàvia, a la Catalunya Nord
 Protestes de La Farga, conjunt de manifestacions i protestes que van dur a terme els veïns del barri de Sant Josep (l'Hospitalet de Llobregat)
 Turó de la Farga, muntanya al municipi de les Llosses (el Ripollès)
 Vall de la Farga